Pandemie covidu-19 se do San Marina rozšířila 27. února 2020, kdy byl potvrzen první případ. K 6. únoru 2021 bylo potvrzeno 3 127 případů. První osoba na území tohoto státu zemřela 2. března 2020.

Se 42 mrtvými měla k 27. srpnu 2020 země nejvyšší počet mrtvých na obyvatele. 1 z 808 obyvatel na covid-19 zemřel, což činí 0,12 %.

Průběh

Únor 
Dne 27. února San Marino potvrdilo první případ nákazy koronavirem SARS-CoV-2. Jednalo se o 88letého muže se zdravotními potížemi, který se vrátil z Itálie. Byl převezen do italské nemocnice ve městě Rimini.

Březen 
1. března se počet nakažených onemocněním covid-19 zvýšil na sedm. Téhož dne Skupina pro koordinaci zdraví při nouzových situacích potvrdila, že 88letý muž zemřel a stal se prvním Sanmariňanem, který nemoci podlehl.

Dne 8. března se počet potvrzených případů zvýšil na 36.

11. března bylo potvrzeno 66 případů a počet úmrtí se zvýšil na 3.

12. března se počet potvrzených případů zvýšil na 67 a počet úmrtí na 5.

14. března sanmarinská vláda nařídila celostátní karanténu do 6. dubna.

Odkazy

Poznámky

Reference

Související články 
 Covid-19
 Pandemie covidu-19
 SARS-CoV-2

Externí odkazy 
 

San Marino
San Marino